Pedroza est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Eusebio Pedroza (1956-2019), un boxeur panaméen
 Rafael Pedroza (boxe anglaise) (né en 1955), un boxeur panaméen
 Rafael Pedroza, un ancien arbitre panaméen de football des années 1990

Voir aussi 
 Fernando Pedroza une municipalité brésilienne située dans l'État du Rio Grande do Norte